S, la novena lletra de l'alfabet
 S, símbol de sofre en química
 S, abreviació de Stadtbahn (= metro) a Alemanya i Àustria, sovint següit pel número de la línia: S1, etc.
 S, símbol de matrícules a Suècia, Stuttgart, Santander, Voivodat de Silèsia…